Mobärg ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Mobärg (* 1997), schwedischer Freestyle-Skier
 David Mobärg (* 1999), schwedischer Freestyle-Skier